Esistono più comuni francesi con questo nome

Charny – Côte-d'Or
Charny – Senna e Marna
Charny – Yonne